Los 40 Music Awards (estilizado como LOS40 Music Awards; anteriormente conocidos como Premios 40 Principales) son los premios concedidos por LOS40, emisora musical perteneciente a PRISA Radio. Creados en el año 2006 con motivo de la celebración del 40 aniversario de la fundación de la cadena a nivel mundial. Los premios se entregan en una gala, cuyos fondos van destinados a fines benéficos. Los ganadores de los premios son elegidos por un jurado profesional en aspectos musicales, a excepción de una categoría de votación popular. Desde 2011, los oyentes de América tienen sus propios premios y se han desligado de los premios entregados en España.

Dichos premios se emiten en riguroso directo por las emisoras de LOS40, además de una emisora nacional y una televisora nacional por país.

En España, la última edición fue emitida por LOS40, LOS40 Classic y Divinity.

Lista de ceremonias

Artistas más premiados

Premios por países

Categorías premiadas 

Categorías Nacionales 
 Mejor artista o grupo
 Mejor artista revelación
 Mejor videoclip
 Mejor festival, gira o concierto
 Mejor álbum
 Mejor canción

Categorías Internacionales 
 Mejor artista o grupo
 Mejor artista revelación
 Mejor videoclip
 Mejor álbum
 Mejor canción
 Mejor artista o grupo latino (antes Mejor artista internacional en lengua española)
 Mejor canción internacional en lengua española

Categorías Globales Mixtas
 Mejor artista o productor LOS40 Urban
 Mejor canción LOS40 Global Show
 Mejor artista o grupo Del 40 Al 1
 
Categorías Retiradas 
 Mejor artista solista
 Mejor dúo o grupo
 Mejor proyecto dance/pop
 Mejor artista mexicano
 Mejor artista colombiano
 Mejor artista guatemalteco
 Mejor artista costarricense
 Mejor artista argentino
 Mejor artista chileno
 Mejor artista panameño
 Mejor artista ecuatoriano

Golden Music Awards

Véase también 
 Premios 40 Principales América
 LOS40 (España)

Enlaces externos 
 Premios LOS40 Music Awards

Referencias 

40 Principales, Premios
Los 40 Principales

Premios de música
LOS40 Music Awards